JAI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Jaipur, India